Albert de Teschen (1817-1895), un militaire austro-hongrois et gouverneur du royaume de Hongrie.
 Albert de Teschen (1897-1955), un militaire et un homme politique austro-hongrois.